Le sigle OQP peut faire référence à :
 organisme de quarantaine prioritaire au sens de l’Union européenne, dans le cadre de la protection des cultures contre les organismes nuisibles ;
 oscillation quasi périodique, en astrophysique.